Jean-Paul Ladouceur (1921-1992) est un aquarelliste, décorateur, réalisateur et directeur de films d'animation québécois.
 Louis-Philippe Ladouceur (1981-) est un joueur de football américain de nationalité canadienne.
 Serge Ladouceur (1952-) est un directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et producteur québécois.